Eikelenbosch (Baarle-Nassau), een buurtschap bij Baarle-Nassau.
Eikelenbosch (Melderslo), een buurtschap in Horst aan de Maas.